Лобач-Жученко, Мария Александровна (Вилинская, по первому мужу — Маркович, по второму — Лобач-Жученко; 1833—1907) — украинская и русская писательница под псевдонимом Марко Вовчок и переводчица.